Bowley est un patronyme porté notamment par :

 Arthur Lyon Bowley (1869-1957), statisticien et économiste anglais spécialisé en économétrie ;
  (1954-), homme politique américain ;
  (1851-1916), homme politique américain ;
  (1873-1943), joueur britannique de cricket ;
  (1888-1963), joueur australien de cricket ;
 Marian Bowley (1911–2002), économiste anglaise spécialisée notamment dans l'histoire de la pensée économique ;
  (1966-), psychologue allemande de la santé ;
 Stacey Bowley (1976-), nageuse sud-africaine ;
  (1984-), joueur de rugby à XV anglais.